Kohlstedt ist der Familienname folgender Personen:

 David Kohlstedt (* 1943), US-amerikanischer Geophysiker
 Martin Kohlstedt (* 1988), deutscher Musiker und Komponist
 Sally Gregory Kohlstedt (* 1943), Wissenschaftshistorikerin

Siehe auch:
Kohlstädt
Kohlstätten
Kohlstetten